Op het Australian Open 2008 speelden de vrouwen  in het enkelspel van 14 tot en met 27 januari. Het was de 82e editie. De als vijfde geplaatste Russin Maria Sjarapova won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als vierde geplaatste Servische Ana Ivanović met 7-5 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2008